Lenka (Slowakije), een gemeente in Slowakije
 Lenka (zangeres), een Australische zangeres
 Lenka (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen